

Демографски показатели

Изводи 
 Най-възрастно в региона е населението на Бермуда (средна възраст 40,6 г.), а най-младо – населението на Хаити (средна възраст 18,4 г.).
 С най-висока раждаемост е населението на Хаити (35,87 ‰), в която средно на 1 жена в детеродна възраст се падат по 4,86 деца. По тези показатели държавата е много близка до повечето държави от Африка.
 С най-ниска раждаемост е Канада (10,75 ‰), същата държава се отличава и с най-малък брой деца на 1 жена във фертилна възраст (средно 1,61), а също така с най-дълголетно население (80,34 г.).
 Населението в мнозинството държави в Северна Америка и Карибския басейн е с висока средна продължителност на живота (над 70 г.), в 3 от тях – Бахамски острови, Гренада, Тринидад и Тобаго, средната продължителност на живота е близка до световното ниво (около 66 г.), а само в Хаити тя е по-ниска (57,03 г.).

Вижте също 
Демографски показатели на държавите по континенти:
 Европа
 Азия
 Африка
 Централна и Южна Америка
 Австралия и Океания

Източници 
 CIA – World Fact Book 

Демографски сравнения на страните